Zavratec je ime več naselij v Sloveniji:
 Zavratec, občina Idrija
 Zavratec, občina Sevnica

Naselja v Sloveniji